Wasilewski ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Wasilewski (* 1939), polnischer Rechtswissenschaftler
 Audrey Wasilewski (* 1967), US-amerikanische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Leon Wasilewski (1870–1936), polnischer Politiker (PPS)

 Paul Wasilewski (* 1982), US-amerikanischer Filmschauspieler, siehe Paul Wesley
 Stanisław Wasilewski (1907–1990), polnischer Radsportler

Sonstiges:
 Mount Wasilewski, Berg im Ellsworthland, Antarktika

Siehe auch:

 Wasilewska
 Wassilewski
 Basilewski